Costituzione del 1802, alla quale è conseguita, l'anno seguente, l'entrata dello Stato negli Stati Uniti d'America;
 Costituzione del 1851, causata dal forte potere della separazione dei poteri;
 Costituzione del 1912, nella quale si propose, senza successo, di abolire la pena di morte.